Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et J.

Codes 
 AJ, Azerbaïdjan (code de l'organisation météorologique mondiale et code désuet des pays de l'OTAN) ;
 AJ, Ajaccio (liste des quartiers maritimes) ;
 AJ, AeroContractors Company of Nigeria (code AITA).

Sigles et abréviations 
 aJ, attojoule, soit 10 joule ;
 AJ, aide juridictionnelle ;
 AJ, Administrateur judiciaire ;
 AJ, association de la jeunesse, comme dans le nom du club de football AJ Auxerre ;
 AJ est l'abréviation du journal scientifique en astronomie The Astronomical Journal ;
 Auberge de jeunesse ;
 AJ, abréviation de l'ordre religieux catholique des Apôtres de Jésus.

Personnes 

 April Jeanette Mendez, catcheuse américaine plus connue sous les noms de AJ, AJ Lee ou Miss April.
AJ est un personnage de la série américaine Mes parrains sont magiques interprété par Jesse Reid dans le film.

Media 
 AJ peut signifier Applejack, un personnage de la série My Little Pony: Friendship is Magic.

Autres sens 
 AJ Savage, bombardier nucléaire embarqué américain, fabriqué par North American.

Code